Stephen Kipkosgei ist der Name folgender Personen:

 Stephen Kipkosgei Biwott (* 1976), kenianischer Marathonläufer
 Stephen Kipkosgei Kibet (* 1986), kenianischer Marathonläufer